Аројо Пиједра има више значења:

 Аројо Пиједра (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Пиједра (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Пиједра (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Пиједра (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Пиједра (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику